Tangerang (stadsgemeente), een stadsgemeente in Bantam (Java, Indonesië)
Tangerang (regentschap), een regentschap in Bantam (Java, Indonesië)
Tangerang (onderdistrict), een onderdistrict in bovengenoemde stadsgemeente
Tangerang Selatan (Zuid-Tangerang), een stad in Bantam